Назви мене своїм ім'ям
 Назви мене своїм ім'ям (роман)